Il mistriosuco (gen. Mystriosuchus, il cui nome significa "coccodrillo a cucchiaio") è un genere estinto di rettile fitosauro vissuto nel Triassico superiore (a metà del Norico), in Europa. Il genere è stato inizialmente nominato da Eberhard Fraas, nel 1896, e comprende tre specie: M. westphali, M. steinbergeri e la specie tipo, M. planirostris.

Descrizione 

Mystriosuchus planirostris misurava circa quattro metri di lunghezza (13 piedi), sulla base di uno scheletro completo ritrovato nel 1995. L'anatomia dello scheletro postcraniale suggerisce che Mystriosuchus era maggiormente adattato ad una vita acquatica più degli altri phytosauri noti, possedendo arti più brevi e dalla vaga forma a pagaia, nonché una pinna caudale come quella dei metriorhynchidi e degli ittiosauri, mentre la morfologia cranica indica che l'animale si nutriva principalmente di pesci.

Come dice il nome, M. planirostris aveva un muso molto "semplice", privo di ornamenti ossei o creste. D'altro canto, la specie M. westphali possedeva più creste ossee lungo la mascella superiore, più prominenti alla base e sulla punta del muso. Le creste cheratinose sono comuni nei phytosauri, quindi è altamente possibile che M. planirostris avesse una cresta di tessuto morbido.

Classificazione 

In origine Mystriosuchus fu assegnato ad una propria sottofamiglia, i Mystriosuchinae, ma una successiva analisi cladistica lo ha raggruppato con altri membri di Pseudopalatinae, pur avendo molte differenze fisiche dalla maggior parte dei generi di questo gruppo. Originariamente considerato come un genere d'acqua dolce, il recente ritrovamento di un esemplare nel nord dell'Italia ha dimostrato che alcuni esemplari di Mystriosuchus vivevano tutta la vita in mare. Nel loro documento su Parasuchus, Christian Kammerer e colleghi hanno notato che i Mystriosuchini hanno la priorità rispetto Pseudopalatinae, così hanno sinonimizzato Pseudopalatinae con Mystriosuchini.

Di seguito è riportato un cladogramma degli studi di Stocker (2012):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
www.paleodatabase.org

Fitosauri